Би́тва у Сараго́сы () состоялась 20 августа 1710 года между войсками испанских Бурбонов под командованием маркиза де Бэ и многонациональной армией во главе с австрийским военачальником Гвидо фон Штарембергом во время Войны за испанское наследство.

Подготовка 
Испанская кампания 1710 года была открыта 15 мая, когда армия испанских Бурбонов под командованием Филиппа V и Франсиско дель Кастильо-и-Фахардо, маркиза де Вильядариаса, заняли позиции для атаки на город Балагер. Австрийский генерал Гвидо фон Штаремберг, командующий союзными войсками в Каталонии, сконцентрировал свои усилия на том, чтобы предотвратить переход испанской армии вброд через реку Сегре. Союзникам это удалось, главную роль в этом сыграл британский контингент. В июне Филипп V получил подкрепление и предпринял ещё одну попытку взять Балагер силами 20 000 пехотинцев и 6 000 кавалеристов.

27 июля 1710 года испанская армия потерпела сокрушительное поражение в битве при Альменаре, недалеко от Балагера. Союзные войска заняли сильную оборонительную позицию и отбивали испанские атаки, пока союзнический авангард британского генерала Джеймса Стэнхоупа не сломал испанские линии. Филипп V был вынужден оставить Каталонию и отступить к Сарагосе, столице Арагона. Маркиз де Вильядариас в итоге был лишен поста командующего, который Филипп V передал французскому генералу Александру Мэтру, маркизу де Бэ.

9 августа испанская армия достигла Сарагосы, и маркиз де Бэ расположил свои войска между рекой Эбро (слева от себя) и высот Торреро (справа). 15 августа атака союзнической кавалерии была успешно отражена. Далее последовали пять дней мелких стычек. 19 августа союзные войска переправились через реку Эбро и сумели развернуть свою армию в течение ночи.

Битва 

Левый фланг союзнической армии состоял из испанских и голландских войск под командованием графа Аталайя. Правым флангом командовал Джеймс Стэнхоуп, под его руководством находились британские, португальские и австрийские войска. Штаремберг командовал центром, который состоял в основном из немецких, австрийских и испанских пехотинцев. Союзные армия включала в целом тридцать семь батальонов и сорок три эскадрильи, в то время как армия испанских Бурбонов состояла из тридцати восьми батальонов и пятидесяти четырёх эскадрилий. 20 августа в 08:00 началась артиллерийская перестрелка, продолжавшаяся до полудня.

Генерал Стэнхоуп начал атаку на левое крыло армии Бурбонов. Сначала испанские и валлонские отряды Бурбонов, казалось, получили преимущество, опрокинув 8 португальских эскадрилий. Отступление португальцев оказалось уловкой, давшей Стэнхоупу возможность ударить испанцам во фланг. Британские солдаты ринулись в атаку на дезорганизованные испанские отряды на левом фланге, в то время как в центре и справа их атаки были отбиты.

Бой в значительной мере повторял ход сражения при Альменаре. Вступившая в битву кавалерия Бурбонов атаковала яростно и была близка к успеху, но союзные войска выстояли. Затем союзники контратаковали, и испанцы были вынуждены начать отступление. Менее чем за три часа боя армия союзников одержали полную победу. Все артиллерия (20 пушек) Бурбонской армии и все их знамёна (73 флага) были захвачены. От пяти до шести тысяч испанских солдат были убиты или ранены, а ещё семь тысяч попали в плен. Потери союзников составили около 1 500 человек убитыми и ранеными.

Последствия 
Эрцгерцог Карл вступил в Сарагосу на следующий день. Поражение армии Филиппа V было столь сокрушительным, что путь союзникам на Мадрид был открыт. Филипп V оставил Мадрид 9 сентября и отправился в Вальядолид. Эрцгерцог Карл вступил во враждебной и почти пустой Мадрид 28 сентября. Карл отметил: «Этот город — пустыня!» Зимой 1710 года эрцгерцогу Карлу и союзным войскам пришлось оставить Мадрид в связи с враждебностью населения и отсутствием провианта для армии. После этого британская армия потерпела решительное поражение в битве при Бриуэге, а остальная часть союзной армии была разбита в битве при Вильявисьосе.

Примечания

Литература 
 Kamen, Henry. Felipe V, el rey que reinó dos veces. Ediciones Temas de Hoy S.A. Colección: Historia. Madrid (2000) 
 Albi, Julio. La Caballería española, un eco de clarines. Tabapress S.A. Madrid (1992) 
 
 Stanhope, Philip Henry. History of the War of the Succession in Spain. London, John Murray (1832).
 Cust, Edward (Sir). Annals of the wars of the eighteenth century: compiled from the most authentic histories of the period, Volume 1. London, Mitchell’s military library (1858).

Ссылки 
 Description of the Battles of Zaragoza (Spanish)

Сражения войны за испанское наследство
Сражения Испании
Сражения Австрии
Сражения Великобритании
Сражения Нидерландов
Сражения Португалии
Сражения в Испании
Сражения 1710 года
Сарагоса
События 20 августа
Август 1710 года